Гаврило:

 Сербская форма имени Гавриил.
 Гаврило — река в Воронежской области.